Николай Фёдорович Ерёмин:
 Ерёмин, Николай Фёдорович (1891—1973) — начальник БАМЛАГа. 
 Ерёмин, Николай Фёдорович (1924—1994) — полный кавалер ордена Славы.